Anomalohalacarus är ett släkte av kvalster som beskrevs av Newell 1949. Anomalohalacarus ingår i familjen Halacaridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Spindeldjur
Anomalohalacarus